Caripe ist der Name folgender Ortschaften in Südamerika:

 Caripe (Bolivien) in Bolivien
 Caripe (Venezuela) in Venezuela